Huit navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS Express, ou Express :

 Le Express (navire de 1695), un bateau de 6 canons de 77 tonnes (bm) lancé à l'arsenal de Portsmouth en 1695, et vendu en 1712.
 Le HMS Express (1800), un petit bateau de 6 canons, gréé en goélette, lancé en 1800 et vendu en 1813.
 Le HMS Express (1815), une goélette de 4 canons qui a servi en Méditerranée comme Tender de 1815 jusqu'à sa vente à Malte en 1827. Elle avait été baptisée Achilles, lancée en 1809, et rebaptisée Anna Maria en 1813. En 1814, elle a servi dans la Royal Navy comme bateau conseil sous le nom dAnna Maria.
 Le HMS Express (1835), un brick de six canons et de 362 tonnes (bm) lancé à Deptford en 1835 et vendu à Plymouth en 1862.
 Le HMS Express (1874), une vedette composite à hélice de quatre canons et 455 tonnes lancée à Doxford en 1874, et vendue en 1889.
 Le HMS Express (1896), un destroyer torpilleur de classe B lancé en 1896.
 Le HMS Express (H61), un destroyer de classe E lancé en 1934.
 Le HMS Express (P163), un patrouilleur P2000 de la classe Archer, mis en service dans les années 1980, avec le numéro de fanion P163 (renommé et redésigné XSV Express (A163) après transfert du Royal Naval Auxiliary Service dissous)